Польна () — город в центральной части Чехии, в районе Йиглава края Высочина. Расположен в 16 км к северо-востоку от города Йиглава. Площадь составляет 3,78 км².

История 
Впервые упомянут в письменных источниках в 1242 году. Польна находится между двумя историческими землями Чехии — Богемией и Моравией. С 1840 по 1842 гг. в Польне проживала известная чешская писательница Божена Немцова. В августе 1863 года в городе был крупный пожар, разрушивший 189 домов.

Достопримечательности 
 Костёл Вознесения Девы Марии
 Центр города
 Карлова площадь с синагогой
 Еврейское кладбище

Население

Экономика 
Основными отраслями экономики являются деревообрабатывающая и пищевая (особенно молочные продукты) промышленности. Присутствует также текстильная отрасль.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города края Высочина
Населённые пункты района Йиглава